Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 21. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Dieser Wettbewerb stand für Frauen bei einer Weltmeisterschaft zum ersten Mal auf dem Programm.

Weltmeisterin wurde die US-Amerikanerin Stacy Dragila, die mit ihrem Siegessprung den bestehenden Weltrekord egalisierte. Sie gewann vor der Ukrainerin Anschela Balachonowa, die den bestehenden Europarekord einstellte. Bronze ging an die Australierin Tatiana Grigorieva.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Die US-amerikanische Weltmeisterin Stacy Dragila stellte im Wettbewerb am 21. August mit 4,60 m den ersten WM-Rekord auf. Damit egalisierte sie gleichzeitig den bestehenden Weltrekord.

Darüber hinaus gab es einen egalisierten Kontinentalrekord und einen Landesrekord.
 Kontinentalrekord: 4,55 m (ERe) – Anschela Balachonowa, Ukraine
 Landesrekord: 4,40 m – Zsuzsanna Szabó, Ungarn

Durchführung 
Bei nur achtzehn Teilnehmerinnen wurde auf eine Qualifikation verzichtet. Alle Stabhochspringerinnen traten gemeinsam zum Finale an.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Finale 
21. August 1999, 19:05 Uhr

Video 
 Women's Pole Vault Final - 1999 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 29. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Women Pole Vault Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 29. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Pole Vault, Seville 1999, S. 316f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 29. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla